Корнел Рональд Уэст (; род. 2 июня 1953, Талса, Оклахома, США) — американский философ, писатель, богослов, литературный критик, актёр, борец за гражданские права и христианский социалист. Член социал-демократической ассоциации Демократические социалисты Америки (ДСА). Профессор религиозной философии и христианства в Нью-йоркской объединённой теологической семинарии. Значительная часть трудов Уэста посвящена проблемам расы, пола и класса в американском обществе. На  Уэста оказали влияние такие разнородные традиции, как Афроамериканская баптистская церковь, прагматизм, экзистенциализм и трансцендентализм. Снимался в фильмах «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция».

Библиография 
 Black Theology and Marxist Thought (1979)
 Prophesy Deliverance! An Afro-American Revolutionary Christianity (1982)
 Prophetic Fragments (1988)
 The American Evasion of Philosophy: A Genealogy of Pragmatism (1989)
 Breaking Bread: Insurgent Black Intellectual Life (1991)
 The Ethical Dimensions of Marxist Thought (1991)
 Beyond Eurocentrism and Multiculturalism (1993)
 Race Matters (1993)
 Keeping Faith: Philosophy and Race in America (1994)
 Jews and Blacks: A Dialogue on Race, Religion, and Culture in America (with Michael Lerner, 1995)
 The Future of the Race (with Henry Louis Gates, Jr., 1996)
 Restoring Hope: Conversations on the Future of Black America (1997)
 The War Against Parents: What We Can Do For America’s Beleaguered Moms and Dads (with Sylvia Ann Hewlett, 1998)
 The Future of American Progressivism (with Roberto Unger, 1998)
 The African-American Century: How Black Americans Have Shaped Our Century (with Henry Louis Gates, Jr., 2000)
 Cornel West: A Critical Reader (George Yancy, editor) (2001)
 Democracy Matters: Winning the Fight Against Imperialism (2004)
 Post-Analytic Philosophy, edited with John Rajchman.
 Hope On a Tightrope: Words & Wisdom (2008).
 Brother West: Living & Loving Out Loud (2009).

Примечания

Ссылки 
 
 Уэст К. Раса и социальная теория: попытка генеалогического материалистического анализа
  An Interview with Cornel West 
 Interview with Dr. Cornel West by JK Fowler on The Mantle March 18, 2011
 Faculty bio at Princeton Religion department
 Faculty bio at Princeton Center for African American Studies
 

Философы XX века
Философы XXI века
Философы США
Социалисты США
Христианские писатели
Христианские социалисты
Выпускники Гарвардского университета
Постмодернизм
Выпускники Принстонского университета
Преподаватели Хаверфордского колледжа
Преподаватели Парижского университета
Преподаватели Йельского университета
Преподаватели Принстонского университета
Преподаватели Колумбийского университета
Преподаватели Нью-Йоркской объединённой теологической семинарии
Политические комментаторы США
Члены Американского философского общества
Почётные доктора Колледжа Смит